Foveostroma är ett släkte av svampar. Foveostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Foveostroma